Ermida puede referirse a:

en España 
A Ermida (La Baña), lugar y parroquia del concello de La Baña.
A Ermida (Pazos de Borbén), lugar y parroquia del concello de Pazos de Borbén.
A Ermida (Quiroga), lugar y parroquia del concello de Quiroga.
Ermida (Culleredo), lugar de la parroquia de Culleredo, concello de Culleredo.
Ermida (Cuntis), lugar de la parroquia de Cuntis, concello de Cuntis.
Ermida (Moeche), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Moeche, concello de Moeche.
Ermida (Ortigueira), lugar de la parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
Ermida (Taboada), lugar de la parroquia de Cicillón, concello de Taboada.
Ermida (Teo), lugar de la parroquia de Oza, concello de Teo.
A Ermida (Golada), lugar de la parroquia de Borraxeiros, concello de Golada.
A Ermida (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Olveda, concello de Antas de Ulla.
A Ermida (Aranga), lugar de la parroquia de Cambás, concello de Aranga.
A Ermida (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
A Ermida (Arteijo), lugar de la parroquia de Lañas, Arteixo|Lañas, concello de Arteijo.
A Ermida (Beariz), lugar de la parroquia de Lebozán, concello de Beariz.
A Ermida (Becerreá), lugar de la parroquia de Quintá de Cancelada, concello de Becerreá.
A Ermida (Begonte), lugar de la parroquia de San Fiz de Cerdeiras, concello de Begonte.
A Ermida (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Anos, concello de Cabana de Bergantiños.
A Ermida (La Cañiza), lugar de la parroquia de Luneda, concello de La Cañiza.
A Ermida (Milleirós), lugar de la parroquia de Milleirós, concello de Carballedo.
A Ermida (Veascós), lugar de la parroquia de Veascós, concello de Carballedo.
A Ermida (Carballo), lugar de la parroquia de Sofán, concello de Carballo.
A Ermida (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Macendo, concello de Castrelo de Miño.
A Ermida (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Bendia, concello de Castro de Rey.
A Ermida (Chantada), lugar de la parroquia de Belesar, concello de Chantada.
A Ermida (Corgo), lugar de la parroquia de Franqueán, concello de Corgo.
A Ermida (Covelo), lugar de la parroquia de Santiago de Covelo, concello de Covelo.
A Ermida (Filgueira), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Crecente.
A Ermida (Sendelle), lugar de la parroquia de Sendelle, concello de Crecente.
A Ermida (Culleredo), lugar de la parroquia de Celas, concello de Culleredo.
A Ermida (Foz), lugar de la parroquia de San Martiño de Mondoñedo, concello de Foz.
A Ermida (Guitiriz), lugar de la parroquia de San Salvador de Parga, concello de Guitiriz.
A Ermida (Incio), lugar de la parroquia de Eirexalba, concello de Incio.
A Ermida (Irijo), lugar de la parroquia de Campo, concello de Irijo.
A Ermida (Filgueira), lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Lalín.
A Ermida (Lebozán), lugar de la parroquia de Lebozán, concello de Lalín.
A Ermida (Láncara), lugar de la parroquia de Vilaleo, concello de Láncara.
A Ermida (O Alto de Xestoso), lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.
A Ermida (Queixeiro), lugar de la parroquia de Queixeiro, concello de Monfero.
A Ermida (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de O Chao do Fabeiro, concello de Monforte de Lemos.
A Ermida (Monterroso), lugar de la parroquia de Leborei, concello de Monterroso.
A Ermida (Las Nieves), lugar de la parroquia de Batalláns, concello de Las Nieves.
A Ermida (Oya), lugar de la parroquia de Mougás, concello de Oya.
A Ermida (Órdenes), lugar de la parroquia de Beán, concello de Órdenes.
A Ermida (Porzomillos), lugar de la parroquia de Porzomillos, concello de Oza-Cesuras.
A Ermida (Probaos), lugar de la parroquia de Probaos, concello de Oza-Cesuras.
A Ermida (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
A Ermida (Pantón), lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, concello de Pantón.
A Ermida (Pastoriza), lugar de la parroquia de Reigosa, concello de Pastoriza.
A Ermida (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Canedo, concello de Puebla del Brollón.
A Ermida (Pías), lugar de la parroquia de Pías, concello de Puenteareas.
A Ermida (Xinzo), lugar de la parroquia de Xinzo, concello de Puenteareas.
A Ermida (Puente Nuevo), lugar de la parroquia de Conforto, concello de Puente Nuevo.
A Ermida (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Bermui, concello de Puentes de García Rodríguez.
A Ermida (Cerponzóns), lugar de la parroquia de Cerponzóns, concello de Pontevedra.
A Ermida (Marcón), lugar de la parroquia de Marcón, concello de Pontevedra.
A Ermida (Rianjo), lugar de la parroquia de O Araño, concello de Rianjo.
A Ermida (Riotorto), lugar de la parroquia de Espasande de Baixo, concello de Riotorto.
A Ermida (Rodeiro), lugar de la parroquia de Camba, concello de Rodeiro.
A Ermida (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Vilaseco, concello de San Cristóbal de Cea.
A Ermida (San Saturnino), lugar de la parroquia de Igrexafeita, concello de San Saturnino.
A Ermida (Sarria), lugar de la parroquia de Nespereira, concello de Sarria.
A Ermida (Saviñao), lugar de la parroquia de Licín, concello de Saviñao.
A Ermida (Teo), lugar de la parroquia de Oza, concello de Teo.
A Ermida (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
A Ermida (Trasmiras), lugar de la parroquia de Chamosiños, concello de Trasmiras.
A Ermida (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Vilardemilo, concello de Viana del Bollo.
A Ermida (Vigo), lugar de la parroquia de Oia, concello de Vigo.
A Ermida (Villalba), lugar de la parroquia de A Torre, concello de Villalba.
A Ermida (Germade), lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
Fonte Ermida, lugar de la parroquia de Corvillón, concello de La Merca.
Ponte Ermida, lugar de la parroquia de Zarracós, concello de La Merca.
A Ponte da Ermida, lugar de la parroquia de Líncora, concello de Chantada.

en Portugal 
Ermida (Castro Daire), antigua freguesia del municipio de Castro Daire, distrito de Viseu.
Ermida (Ponte da Barca), antigua freguesia del municipio de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.
Ermida (Sertã), antigua freguesia del municipio de Sertã, distrito de Castelo Branco.
Ermida (Vila Real), antigua freguesia del municipio de Vila Real, distrito de Vila Real.
 Ermida e Figueredo, freguesia portuguesa del municipio de Sertã, distrito de Castelo Branco.